Elsterberg (gemeente), een stad en gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
 Elsterberg (heuvel), een heuvel in de Nederlandse gemeente Utrechtse Heuvelrug